Golfstaaten bezeichnet

 allgemein die Staaten am Persischen Golf, siehe Persischer Golf#Anrainerstaaten
 spezieller die Anrainerstaaten des Persischen Golfs auf der arabischen Seite, Mitglieder im Golf-Kooperationsrat
 auch die US-Bundesstaaten am Golf von Mexiko